

Patronyme 

 Anne-François-Joachim Fréville (1749-1832), homme de lettres français ;
 Charles-Ernest de Fréville de Lorme (1811-1855), chartiste et paléographe français ;
 Jean Fréville (1895-1971), journaliste et écrivain français ;
 Henri Fréville (1905-1987), professeur d’histoire, résistant, homme politique et écrivain français.

Toponyme 

 Fréville, commune française de la Seine-Maritime ;
 Fréville, commune française des Vosges ;
 Fréville-du-Gâtinais, commune française du Loiret ;
 Rivière Fréville, affluent canadien du lac Duchat au Québec ;
 Henri Fréville, station du métro de Rennes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France